Trofeu Joan Gamper (Trofeum Joana Gampera) – coroczne przedsezonowe rozgrywki piłkarskie, których gospodarzem jest FC Barcelona. Nazwa pucharu jest hołdem dla założyciela, byłego zawodnika i prezydenta klubu, Joana Gampera. Rozgrywki zostały zainaugurowane przez prezydenta Enrica Llaudeta i jest to jeden z wielu letnich pucharów w Hiszpanii (np. Trofeo Teresa Herrera to puchar Deportivo La Coruña, a Trofeo Ramón de Carranza – Cádiz CF).

Początkowo w rozgrywkach brały udział cztery drużyny, oprócz finału rozgrywano dwa półfinały i mecz o trzecie miejsce. 
Po raz pierwszy w 1966, oprócz Barcelony brały w nich udział drużyny RSC Anderlecht, FC Nantes i 1. FC Köln. Ten ostatni klub jest, oprócz gospodarzy, jedynym, który wygrał trofeum więcej niż raz (w 1978 i 1981). Najczęściej, poza gospodarzami, w rozgrywkach brały udział drużyny PSV Eindhoven (1980, 1986, 1988, 1990, 1994, 2000), Boca Juniors (1967, 1977, 1984, 2003, 2008, 2018), Bayernu Monachium (1967, 1971, 1984, 1987, 2006), RSC Anderlecht (1966, 1979, 1983, 1990, 1996) oraz 1. FC Köln (1966, 1978, 1979, 1981, 1982).

Obecnie mecz o Puchar Gampera jest połączony z fiestą i prezentacją zawodników na nowy sezon.

Zwycięzcy i finaliści

Finały

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Statystyki na www.rsssf.com
 Trofeo Joan Gamper, Official FC Barcelona Tournament , programs and tickets Tournament collection.. 

FC Barcelona
Międzynarodowe rozgrywki klubowe w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Hiszpanii